Herbe sacrée peut faire référence à :
 la sauge officinale,
 l'hysope, herbe sacrée des Hébreux,
 la verveine officinale.

Voir aussi
 Liste de plantes appelées herbes
 Herbe
 Sacré